

Biografia 
Paolo Enrico nacque l'11 giugno 1911 nel Castello di Merode, in Germania, figlio del principe romano Luigi Massimo Lancellotti (1881-1968) e di sua moglie, la principessa Marie-Nathalie de Merode (1884-1973), figlia del presidente del senato belga, Henri de Merode-Westerloo. Poco dopo la sua nascita, la famiglia si trasferì nuovamente a Roma a Palazzo De Torres - Lancellotti di proprietà della famiglia del padre da quasi quattro secoli, presso Piazza Navona.

Laureatosi in legge, entrò nel servizio diplomatico italiano divenendo ben presto console a Tunisi e segretario d'ambasciata a Bruxelles. Fu inoltre ambasciatore italiano presso la Santa Sede e poi venne nominato ambasciatore onorario dopo il suo ritiro dal servizio attivo.

Alla propria carriera diplomatica, il principe Massimo Lancellotti alternò i tradizionali titoli ed incarichi della sua famiglia presso la Santa Sede, venendo nominato Gentiluomo di Sua Santità, presenziando assieme ai principi Colonna ed Orsini alla maggior parte delle principali celebrazioni dei pontefici dalla morte di suo padre.. Per nomina del cardinale gran maestro Carlo Furno, venne nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme con la carica di Governatore Generale del medesimo ordine che assunse a partire dal 1995. In quello stesso anno fu latore dell'onorificenza del collare del medesimo ordine al re Alberto II del Belgio.

Morì a Roma il 18 ottobre 2004.

Matrimonio e figli
Il 29 ottobre 1947 sposò a Roma la marchesa Orietta Anna Maria Sacchetti, figlia del marchese Giovanni Battista. La coppia ebbe insieme quattro figli:
Elisabetta (n. 1948), sposò Onorio Coletti Perucca, marchese di Gagliati
Filippo (n. 1949), III principe di Prossedi
Maria (n. 1953), sposò Gabriele Fiastri
Ludovico (n. 1956)

Onorificenze

Note 

P